Cento e cinquenta e cinco — o número
155 — o ano
155 (canção) — da banda norte-americana de pop punk +44

0155